Los clásicos de fútbol de Santander corresponden a los partidos jugados en el Departamento de Santander, Colombia, donde se enfrentan los equipos de esa misma región: Club Atlético Bucaramanga, Real Santander y Alianza Petrolera.

Atlético Bucaramanga vs. Real Santander: El Clásico Metropolitano 

Atlético Bucaramanga disputa con el Real Santander el llamado clásico Metropolitano. Se han disputado 44 partidos oficiales, 16 en el torneo de Copa Colombia y 28 en el torneo de la Primera B, con 21 victorias para el Atlético Bucaramanga, 9 para el Real Santander y 14 empates.
 Actualizado al 31 de marzo de 2014

Estadísticas 

 Solo enfrentamientos oficiales

Goleadores del Clásico Metropolitano

Atlético Bucaramanga vs. Alianza Petrolera: El Clásico santandereano 

Atlético Bucaramanga disputa con el Alianza Petrolera el primer clásico de fútbol que inició en el Departamento de Santander. Se han disputado 53 partidos oficiales, 24 en el torneo de Copa Colombia y 12 en el torneo de la Primera B. Desde el domingo 21 de febrero de 2016, el primer clásico de Santander tuvo su primera edición en la Liga Águila, cuando Atlético Bucaramanga recibió como local a Alianza Petrolera; desde entonces han disputado 17 partidos.

 Actualizado al 6 de marzo de 2022

Estadísticas 

 Solo enfrentamientos oficiales

Goleadores del Clásico de Santander

Real Santander vs. Alianza Petrolera 
Real Santander disputa con el Alianza Petrolera el clásico santandereano de fútbol que siempre se ha llevado a cabo en la categoría Primera B, se le llama el clásico santandereano de la Primera B, porque ambos equipos son del mismo departamento y participaban en segunda división. Actualmente solo se disputa en Copa Colombia desde el ascenso de Alianza Petrolera en 2012.

 Actualizado al 14 de diciembre de 2015

Estadísticas 

 Solo enfrentamientos oficiales

Goleadores del Clásico de Santander

Referencias 

Rivalidades
Atlético Bucaramanga